Верхелст ():

 
 Верхелст, Игнац (Ignatz Verhelst; 1726—1792) — скульптор.
 Верхелст, Плацид (Placidus Verhelst; 1727—1778) — скульптор.
 Верхелст, Алоис (Alois Verhelst; 1747-?) — гравёр.

См. также 
 Верелст (Verelst)